José María García puede referirse a:

 José María García, periodista deportivo español.
 José María García, marino venezolano de la época de la Independencia.
 José María García, marino peruano.
 José María García, político mexicano.
 José María García, político venezolano.
 José María García, Militar Boliviano.
 José María García Lavilla, futbolista español en las décadas de 1960 y 1970.